Isabel Amalia Magdalena de Hesse-Darmstadt (en alemán, Elisabeth Amalie Magdalene von Hessen-Darmstadt; Gießen, 20 de marzo de 1635-Neuburg an der Donau, 4 de agosto de 1709) fue una princesa alemana de la casa de Hesse-Darmstadt y por su matrimonio fue duquesa del Palatinado-Neoburgo, de Jülich y de Berg, y más tarde electora consorte del Palatinado.

Biografía 

Fue la tercera hija del landgrave Jorge II de Hesse-Darmstadt (1605-1661) y de su esposa, Sofía Leonor (1609-1671), hija del elector Juan Jorge I de Sajonia (1585-1656) y de Magdalena Sibila de Prusia (1587-1659). Isabel Amalia, criada estrictamente en la fe luterana por su madre, era una princesa atractiva que lucía una hermosa cabellera rubia, que conservó hasta su vejez.

El 3 de septiembre de 1653, con 18 años de edad, se desposó en Langenschwalbach con el conde palatino y duque Felipe Guillermo de Neoburgo (1615-1690). En un principio, el matrimonio fue en secreto y sin el conocimiento y consentimiento de su familia, pues Isabel Amalia se había convertido al catolicismo. Adoptó el nuevo credo pública y solemnemente el 1 de noviembre de 1653 en la Iglesia de San Andrés de Düsseldorf, en presencia del elector y arzobispo de Colonia, Maximiliano Enrique.

Sus 37 años de matrimonio fueron muy felices. El piadoso joven elector vivió en Düsseldorf en los primeros años de matrimonio, fundando y sosteniendo iglesias y monasterios. Más tarde el matrimonio se retiró a Neuburg an der Donau, donde la duquesa electora, viuda desde 1690, vivió hasta su muerte, sobreviviendo a su marido casi 20 años. Fue enterrada en la Iglesia de la Asunción de María, en Hofkirchen.

El escritor Wilhelm Nakatenus le dedicó su obra The Palm Gärtlein Celestial.

Descendientes 
En el transcurso de su matrimonio, Isabel Amalia estuvo embarazada 24 veces. Dio a luz nueve hijos y ocho hijas. Gracias a sus hijos, Isabel Amalia fue una importante figura dinástica en su tiempo.

 Leonor Magdalena Teresa (1655-1720), casada en 1676 con el emperador Leopoldo I de Habsburgo (1640-1705).
 Ana María Adelaida (1656).
 Sofía Isabel (1657-1658).
 Juan Guillermo (1658-1716), elector del Palatinado, casado por primera vez en 1678 con la archiduquesa María Ana Josefa de Austria (1654-1689), hija del emperador Fernando III de Habsburgo, y por segunda vez en 1691 con Ana María Luisa de Médici (1667-1743).
 Wolfgang Jorge Federico Francisco (1659-1683), obispo de Colonia.
 Luis Antonio (1660-1694), obispo de Worms.
 Carlos Felipe (1661-1742), elector del Palatinado con el nombre de Carlos III, casado por primera vez en 1688 con la princesa Luisa Carolina Radziwiłł (1667-1695), viuda del príncipe Luis de Brandeburgo, por segunda vez en 1701 con la princesa Teresa Catalina Lubomirska (1683-1712) y por tercera vez en una unión morganática en 1728/29 con la condesa Yolanda María Teresa de Thurn y Taxis (1683-1734).
 Alejandro Segismundo (1663-1737), obispo de Augsburgo.
 Francisco Luis (1664-1732), arzobispo de Tréveris y Maguncia.
 Federico Guillermo (1665-1689), general imperial.
 María Sofía Isabel (1666-1699), casada en 1687 con Pedro II de Portugal, de la Casa de Braganza.
 María Ana Adelaida (1667-1740), casada en 1690 con Carlos II de España.
 Felipe Guillermo Augusto (1668-1693), casado en 1690 con la princesa Ana María Francisca de Sajonia-Lauenburgo (1672-1741).
 Dorotea Sofía (1670-1748), casada en primeras nupcias (1690) con el duque Eduardo II Farnesio de Parma y Piacenza (1666-1693), y en segundas nupcias (1696) con el duque Francisco Farnesio de Parma y Piacenza (1678-1727). De su matrimonio con Eduardo II Farnesio, fue madre de Isabel Farnesio.
 Eduviges Isabel (1673-1722), casada en 1691 con el príncipe Jaime Luis Enrique Sobieski de Polonia (1668-1737).
 Juan (1675).
 Leopoldina Leonor (1679-1693).

Ancestros

Bibliografía 
 Gargantilla, Pedro, Enfermedades de los reyes de España: los Austrias. De la locura de Juana a la impotencia de Carlos II el Hechizado (Madrid: La Esfera de los Libros S.L., 2005).

Enlaces externos 

Landgravinas de Hesse-Darmstadt
Casa de Hesse
Conversos al catolicismo desde el luteranismo
Nacidos en Gießen
Electoras consortes del Palatinado con los Wittelsbach
Nobles alemanas del siglo XVII
Nobles alemanas del siglo XVIII